Жеговац може бити:
 Жеговац (Гњилане), насеље у општини Гњилане, Косово и Метохија, Србија
 Жеговац (планина), планина на Косову и Метохији, Србија